Erzebach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Erzebach (Fischbach), Oberlauf nahe Balhorn des Fischbachs, rechter Zufluss der Ems (zur Eder) in Sand, beide Orte in der Gemeinde Bad Emstal, Landkreis Kassel, Hessen
 Erzebach (Geisbach), rechter Zufluss des Geisbachs oder der Geis bei Obergeis, Gemeinde Neuenstein, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Erzebach (Heesbach), linker Zufluss des Heesbachs oder der Hees in Fellinghausen, Stadt Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Ort:
 Erzebach (Hof), Weiler von Obergeis in der Gemeinde Neuenstein im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen

Siehe auch:
 Erzbach
 Erzenbach